URS kan syfta på: 

 Förkortning för Sovjetunionen både enligt ISO 3166-1 och IOK.